Cerces peut désigner :
 la pointe des Cerces, un sommet de France situé dans les Alpes ;
 le massif des Cerces, un massif de montagnes ;
 le névé des Cerces, un névé ;
 le col des Cerces, un col de montagne ;
 le lac des Cerces, un lac de montagne ;
 le ruisseau des Cerces, un torrent.

Voir aussi 
 Cerce